Cordilheira dos Andes
Andes (Antioquia) — município da Colômbia
Andes Líneas Aéreas — empresa aérea argentina
Los Andes — cidade do Chile
Los Andes (Colômbia) — cidade do departamento de Nariño
Club Atlético Los Andes — clube da Argentina
 Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior — organização brasileira sucessora da Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior (ANDES)
 Andes - Sitio que a tradição indica como local do nascimento do poeta romano Virgílio, atualmente conhecido pelo seu nome, na Itália 

Desambiguações de topônimos